

Muzyka

Utwory 
 Whatever – singel Oasis (1994)
 Whatever – singiel En Vogue (1997)
 Whatever – singel Godsmack (1999)
 WHATEVER – singel Ayumi Hamasaki (1999)
 Whatever – singel Cro (2013)
 Mas Que Nada  singiel Jorge'a Bena Jora (1963) i Sérgio Mendesa (2006)

Albumy 
 Whatever – album The Friends of Distinction (1970)
 Whatever – album Aimee Mann (1993)
 Whatever – album Green Velvet (2001)
 Whatever – album Jennifer Batten (2007)
 Whatever – album Hot Chelle Rae (2011)

Inne 
 Poszerzenie pola walki (ang. Whatever) – powieść autorstwa Michela Houellebecqa (1994)
 Whatever – film na podstawie powieści Poszerzenie pola walki Michela Houellebecqa (1999)